Josef Ferstl, nemški alpski smučar, * 29. december 1988, Traunstein.

Življenjepis 
Njegov oče je nekdanji alpski smučar Sepp Ferstl . Josef je svojo prvo zmago v Svetovnem pokalu dosegel 15. decembra v Val Gradeni. To je bila šele druga nemška zmaga na moških superveleslalomih po letu 1991.

Svetovni pokal

Dosežki v svetovnem pokalu

Zmage v svetovnem pokalu

Sklici

Zunanje povezave 

 

Nemški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Nemčijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022